NGC 4697 (другие обозначения — MCG −1-33-10, UGCA 300, PGC 43276) — эллиптическая галактика (E6) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

Эллиптические галактики
4697
Дева (созвездие)
Объекты Колдуэлла
Галактики, открытые в 1784 году